Niculești se poate referi la:

 Niculești, Alba
 Niculești, Buzău
 Niculești, Dâmbovița

 Râul Niculești, curs de apă, afluent al Râului Mare

 Coca-Niculești, sat în județul Buzău, România

Vezi și 
 Nicolae (nume)
 Nicolești (dezambiguizare)